Az 1949-es jégkorong-világbajnokság a 16. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Stockholmban, Svédországban rendezték február 12. és 20. között. A címvédő a kanadai válogatott volt. A tornát a csehszlovák csapat nyerte, története során 2. alkalommal.

A tíz csapatot három csoportba osztották, amelyben körmérközéseket játszottak egymással. Az első két helyezett a hatos döntőbe jutott, a harmadik és negyedik helyezettek a 7–10. helyért játszhattak. A helyosztó csoportokban is körmérközéseket játszottak egymással a csapatok. A helyosztó csoportok végeredménye lett a világbajnokság végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–10. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J